Název Lhotky má více sídel:
 Lhotky (okres Mladá Boleslav), obec v okrese Mladá Boleslav
 Lhotky (Hostěnice), část obce Hostěnice v okrese Brno-venkov
 Lhotky (Kramolna), část obce Kramolna v okrese Náchod
 Lhotky (Malotice), část obce Malotice v okrese Kolín
 Lhotky (Velké Meziříčí), část města Velké Meziříčí v okrese Žďár nad Sázavou
 Kocourovy Lhotky, část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov
 Jelcovy Lhotky, část města Pelhřimov v okrese Pelhřimov

Související články 
 Lhota
 Lhota (rozcestník)
 Lhotka
 Lhoty
 Lehota

Externí odkazy 
 

 Lhotky